Prohres (ukrainisch ; russische Entsprechung Progress/Прогресс) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Er leitet sich vom Wort Progress ab.

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum, siehe Prohres (Isjum)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Prohres (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Hajworon, siehe Prohres (Hajworon)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Prohres (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Prohres (Kobeljaky)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Krolewez, siehe Prohres (Krolewez)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Prohres (Semeniwka)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk, siehe Prohres (Krasnokutsk)
 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Tomakiwka, siehe Prohres (Tomakiwka)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez, siehe Prohres (Koselez)
 Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena, siehe Prohres (Mena)
 Siedlung in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda, siehe Prohres (Seredyna-Buda)